Парвин Хейрабхш (), более известна как Фурузан (, 9 августа 1937, Бендер-Энзели — 24 января 2016, Тегеран) — иранская актриса кино и озвучивания и продюсер, которая снималась в фильмах дореволюцинного периода.

Биография 
Парвин родилась в городе Пехлеви (ныне Бендер-Энзели).

Карьеру в кино начинала как актриса дубляжа, но профессиональную актёрскую деятельность начала в 1964 году с фильма «Берег ожидания».

В профессиональном кино проработала пять лет, и продолжила в коммерческих фильмах, благодаря сотрудничеству с Мохаммадом Али Фардином в жанре Persian Film. Фильмы с её участием имели коммерческий успех.

После Иранской революции 1979 года, ей запретили сниматься в фильмах. Фурузан в отличие от многих дореволюционных актёров и певцов, иммигрировавших из страны, она осталась в Иране, но она никогда не хотела присоединяться к своим коллегам. Она не появилась на публике и не давала интервью у любого из телеканалов и не опубликовала свой внешний вид. Скончалась 24 января 2016 года в Тегеране

После её смерти многие сайты на фарси и в форумах посвящали статьи в её память. Её популярность осталась неизменной, несмотря на то, что она не снялась в новом фильме с 1978 года

Фильмография

Примечания 

Актрисы озвучивания Ирана